

Cinema  
 The Climb – film del 1986 diretto da Donald Shebib
 The Climb – film del 1997 diretto da Bob Swaim
 The Climb – film del 2002 diretto da John Schmidt
 The Climb – film del 2019 diretto da Michael Angelo Covino

Musica 
 The Climb/The Waiting – singolo dei The Kingsmen del 1965
 The Climb – traccia dell'album Tragic Kingdom dei No Doubt del 1995
 The Climb – traccia dell'album In the Current di Bill Mumy del 1999
 The Climb – singolo di Miley Cyrus del 2009
 The Climb – singolo di Joe McElderry del 2009